Henry Vane peut désigner :

 Henry Vane (1589-1655), homme d'État britannique ;
 Henry Vane (1613-1662), homme d'État britannique ;
 Henry Vane (vers 1705-1758), 1 comte de Darlington, pair britannique ;
 Henry Vane (1726-1792), 2 comte de Darlington, pair britannique ;
 Henry Vane (1788-1864),  duc de Cleveland, offier et homme politique britannique.

Voir aussi 
 Henry de Vere Vane (1854-1918), 9 baron Barnard, un pair britannique et un franc-maçon de haut rang